2 miejscowości w Polsce: 
 Budziszewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Budziszewice 
 Budziszewice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki